Bentham ar ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Jeremy Bentham (1748-1832), brittisk moralfilosof och politisk teoretiker
 George Bentham (1800-1884), brittisk botaniker, den föregåendes brorson